Tarah Kayne, née le  à Fort Myers, est une patineuse artistique américaine.

Biographie

Carrière sportive 

Elle remporte avec Daniel O'Shea les Championnats des quatre continents de patinage artistique 2018 ; le couple a aussi été deuxième des Championnats des quatre continents 2014.

Palmarès 
Avec son partenaire Daniel O'Shea

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Naissance en avril 1993
Naissance à Fort Myers